Гай Аквилий (Gaius Aquilius) е име на:

 Гай Аквилий Туск, консул 487 пр.н.е.
 Гай Аквилий Флор, дядо на консула от 259 пр.н.е.
 Гай Аквилий Флор, консул 259 пр.н.е.
 Гай Аквилий Гал, претор 67 пр.н.е., римски юрист
 Гай Аквилий Прокул, суфектконсул 90 г.